Virgil puede referirse a:

Lugares
 Virgil (Dakota del Sur), pueblo en el condado de Beadle, estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Municipio de Virgil (condado de Jones, Dakota del Sur), Estados Unidos.
 Virgil (Illinois), villa en el condado de Kane, estado estadounidense de Illinois.
 Municipio de Virgil (condado de Kane, Illinois), Estados Unidos.
 Virgil (Kansas), ciudad en el condado de Greenwood, estado estadounidense de Kansas.
 Municipio de Virgil (condado de Vernon, Misuri), Estados Unidos.
 Virgil (Nueva York), pueblo en el condado de Cortland, estado estadounidense de Nueva York. 
 Aeropuerto Osvaldo Virgil, aeródromo de la República Dominicana.
 Planta de energía nuclear Virgil C. Summer, en el Condado de Fairfield, cerca de Jenkinsville, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Personas
 Constantin Virgil Gheorghiu, escritor rumano.
 Duane Atiba Virgil (1974-), baloncestista triniteño.
 Ozzie Virgil (1932-), beisbolista dominicano.
 Ozzie Virgil, Jr. (1956-), exbeisbolista puertorriqueño de ascendencia dominicana.
 Virgil Aldrich (1903-1998), filósofo estadounidense de origen indio.
 Virgil I. Grissom (1926-1967), piloto y astronauta estadounidense.
 Virgil Earp (1843-1905), uno de los protagonistas del tiroteo en el O.K. Corral.
 Virgil Donati (1958), músico australiano.
 Virgil Hill (1964-), boxeador estadounidense.
 Virgil Runnels (1945-2015), luchador profesional estadounidense.
 Virgil Solis (1514-1562), grabador alemán del Renacimiento.
 Virgil Thomson (1896-1989), compositor y crítico estadounidense.
 Virgil, premio concedido por la Academia de Artes y Espectáculos de Música.

Personajes de ficción
 Virgil Sollozzo, personaje ficticio de la novela de Mario Puzo, "El Padrino".
 Virgil Tracy, personaje ficticio del programa de televisión Thunderbirds.

Películas
 Virgil (película), comedia dramática francesa escrita y realizada por Mabrouk El Mechri.